Il sarto di Ulm (Der Schneider von Ulm) – soprannome dell'inventore Albrecht Ludwig Berblinger
 Il sarto di Ulm (Der Schneider von Ulm) – film tedesco del 1979 sulla vita di Albrecht Ludwig Berblinger
 Il sarto di Ulm - Una possibile storia del PCI – saggio di Lucio Magri